Effetto suolo – in aeronautica è un fenomeno fisico connesso con la vicinanza al suolo dei velivoli in volo
 Effetto suolo – nell'automobilismo è un fenomeno fisico che opera per effetto dallo strato d'aria che scorre sotto il fondo della vettura, in particolar modo ad alte velocità